«Торпедо» — советский и российский футбольный клуб из города Волжский, Волгоградская область. Основан в 1954 году. В СССР играл в классе «Б» / второй лиге. В первенствах России выступал с 1992 по 2014 годы, играл в первой и второй лигах. В сезоне-2013/14 занял последнее 18-е место в зоне «Юг» Первенства ПФЛ и выбыл из числа участников профессиональных соревнований.

Прежние названия команды 
 1954—1976 — «Энергия»
 1976—1977 — «Торпедо»
 1978—1979 — «Труд»
 1980—2007 — «Торпедо»
 2008—2014 — «Энергия»
 с 2019 — «Торпедо»

Цвета клуба

Достижения 
  Чемпион : Первенство МОА «Черноземье» (2006)
 3-е место в первенстве РСФСР в 1957 году; полуфиналист Кубка РСФСР в 1985 году;
 4-е место в первенстве России в первой лиге в 1992 году;
 четвертьфиналист Кубка России в сезоне 1992-93 годов;
 победитель первенства России во второй лиге в 1994 году;
 бронзовый призер первенства России во втором дивизионе в 1998 году;
 4-е место в чемпионате России среди любительских футбольных клубов 2006 года.

Статистика выступлений

В первенстве СССР

В Кубке СССР

В первенстве России

В Кубке России

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика на сайте КЛИСФ
 Профиль клуба на сайте Вторая лига.ру

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
Футбольные клубы Волгоградской области
Спорт в Волжском